Jungviehweide ist der Name folgender Orte:

 Jungviehweide (Hüfingen), Ortsteil von Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Jungviehweide (Illertissen), Ortsteil von Illertissen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Jungviehweide (Ofterdingen), Ortsteil von Ofterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg